Поливное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Поливное — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Поливное — село в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
 Поливное — посёлок в Александрово-Гайском районе Саратовской области.